Single numer jeden w roku 2005 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2005 (USA)
 Single numer jeden w roku 2005 (Japonia)

Zobacz też